Die Fuzion 100 Ilkley Trophy 2018 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juni 2018 in Ilkley stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Ilkley